Ві́кторов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Вікторов Григорій Петрович (1913 — 1944) — льотчик-винищувач, учасник руху Опору у Франції. 
 Вікторов Микола Юрійович (1941) — композитор, піаніст.
 Вікторов Михайло Володимирович (1894 — розстріляний 1 серпня 1938) — радянський військово-морський діяч, командувач Балтійського, Чорноморського, Тихоокеанського флотів, Морськими силами РСЧА, Флагман флоту 1-го рангу (1935). 
 Вікторов Олексій Васильович (1917—1989) — радянський профспілковий діяч, Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань. Герой Соціалістичної Праці (5.04.1971). 
 Вікторов Павло Вікторович (1869—1920) — український кооператор, член Правління Дніпросоюзу, благодійник української культури.
 Вікторов Річард Миколайович (1929—1983) — радянський кінорежисер, сценарист, лауреат Державної премії СРСР. (1982).